Aceasta este o listă cu cei mai importanți jucători ai clubului englez Liverpool FC. Această listă cuprinde toți jucătorii mai importanți care au jucat pe Anfield de la înființarea clubului (1892) și până în prezent. Lista cuprinde doar jucători care au jucat peste 100 de meciuri, însă mai există excepții, care nu au 100 de meciuri.

Legendă

Lista de jucători

Note 
<div style="font-size: 90%;">

A.  Matt McQueen putea juca pe mai multe posturi, având aceeași eficiență.

B.  Alex Raisbeck a câștigat două trofee Football League în timpul carierei de căpitan la Liverpool.

C.  Donald Mackinley a câștigat două trofee Football League în timpul carierei de căpitan la Liverpool.

D.  Gordon Hodgson deține recordul de cele mai multe hat-trick-uri la Liverpool.

E.  Willie Fegan a câștigat un trofeu Football League în timpul carierei de căpitan la Liverpool.

F.  Billy Liddel este cel mai bătrân marcator.

G.  Roger Hunt este cel mai bun marcator din campionat al lui Liverpool.

H.  Ian Callaghaneste jucătorul cu cele mai multe meciuri de la Liverpool.

I.  Ron Yeats a câștigat 3 Scuturi, 2 Football League și o Cupă FA.

Referințe 

Liste de jucători de fotbal după club